Труновка — название нескольких населённых пунктов:
 Труновка — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Труновка — деревня в Киреевском районе Тульской области.